Claudine Doury, photographe ;
 Michel Doury, écrivain ;
 Hippolyte Doury, dirigeant sportif de l'Olympique Saint-Maurice, une rue de Saint-Maurice-de-Beynost porte son nom.